Натуральне число 1686
 1686 рік до нашої ери
 1686 рік нашої ери